Кельтерн () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Энц. Население на 31 декабря 2010 года составляло 9006 человек. Занимает площадь 29,83 км². Официальный код — 08 2 36 070.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга